Mölledammen kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Mölledammen (Risekatslösa socken, Skåne), sjö i Bjuvs kommun, 
Mölledammen (Slimminge socken, Skåne), sjö i Skurups kommun, 
Mölledammen (Öveds socken, Skåne), sjö i Sjöbo kommun, 

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn